Brinton ist der Familienname folgender Personen:

 Crane Brinton (1898–1968), US-amerikanischer Historiker
 Daniel Garrison Brinton (1837–1899), US-amerikanischer Archäologe und Ethnologe
 David Brinton (* 1967), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Ralph Brinton (1895–1975), britischer Filmarchitekt
 Sal Brinton, Baroness Brinton (* 1955), britische Politikerin (Liberal Democrats)
 Thomas Brinton († 1389), englischer Geistlicher und Politiker, Bischof von Rochester
 Timothy Brinton (1929–2009), britischer Nachrichtensprecher und Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brinton (Michigan)
 Brinton (Wyoming)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brinton-Dahl House, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 80003917
 Brinton-King Farmstead, in Pennsbury, Pennsylvania, ID-Nr. 02000230
 Brinton's Mill, in Chadds Ford, Pennsylvania, ID-Nr. 71000689

Sonstiges:
 Brinton-Nunatak in der Antarktis
George Brinton House in Chester County, Pennsylvania